Birgisson est un nom à suffixe patronymique islandais, porté notamment par :
 Gunnar Birgisson (1947-2021), homme politique ;
 Steinar Birgisson (1955-), handballeur ;
 Birgir Örn Birgisson (1969-), basketteur et entraîneur ;
 Bergsveinn Birgisson (1971-), écrivain ;
 Jón Þór Birgisson (1975-), musicien ;
 Arnthor Birgisson (1976-), chanteur ;
 Sævar Birgisson (1988-), skieur de fond.